L'édition 2021 du tournoi de tennis de Columbus se déroule du 19 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Nuria Párrizas Díaz remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Wang Xinyu, décrochant à cette occasion son deuxième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Wang Xinyu et Zheng Saisai.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
L'Espagnole Nuria Párrizas Díaz remporte son deuxième titre en simple en WTA 125 en battant en finale Wang Xinyu, deux mois après celui obtenu à Båstad.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Tournoi de tennis de Columbus
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 

  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Columbus
Sport aux États-Unis en septembre 2021
Tennis en septembre 2021